Pohjanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), joueuse suédoise de football
 (né en 1944), auteur et traducteur suédois

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois